Con il termine Scorff si possono intendere:

 Lo Scorff, fiume francese che scorre nel dipartimento del Morbihan nella regione francese della Bretagna
 Il complesso musicale bretone Scorff